Porta San Zeno – porta delle antiche Mura di Pisa
Porta San Zeno – porta monumentale di Verona